Charles Russell (1918-1985) – attore statunitense
Charles "Chuck" Russell (n. 1952) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense